Ханс Фрауенло́б (; ) — новозеландский кёрлингист, в составе мужской сборной Новой Зеландии участник . Тренер по кёрлингу. Спортивный телекомментатор.

Достижения 
 : золото (, , , ), серебро (), бронза (, , ).
 : золото (2001, 2005, 2006, ), серебро (), бронза ().
 Чемпионат мира по кёрлингу среди ветеранов: серебро (2013), бронза (2015).
 : золото (, ).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом; см. также )

Результаты как тренера национальных сборных

Примечания

Ссылки 
 Hans Frauenlob профиль на сайте New Zealand Curling
 Профиль на сайте Национального олимпийского комитета Новой Зеландии

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Новой Зеландии
Кёрлингисты на зимних Олимпийских играх 2006 года
Чемпионы Тихоокеанско-Азиатского региона по кёрлингу
Чемпионы Новой Зеландии по кёрлингу
Тренеры по кёрлингу Новой Зеландии
Журналисты Новой Зеландии
Телеведущие Новой Зеландии